Trench – tipo di impermeabile 
Trench – album dei Twenty One Pilots
Trench – tipo di crepaccio